Fodor Sándor (1922–2004) "Neti (Netti) Sanyi", erdélyi roma prímás, hegedűs
 Fodor Sándor (1925–?) élelmiszeripari szakember, vállalati igazgató
 Fodor Sándor (1927–2012) író
 Fodor Sándor (1936–) agrármérnök
 Fodor Sándor (1936–1990) okleveles bányatechnikus
 Fodor Sándor (1941–2014) orientalista
 Fodor Sándor (1942–) erdőmérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Fodor Sándor (1944–) politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Fodor Sándor (1954–) szobrász
 Fodor Sándor (1957–) újságíró
 Fodor Sándor (?) szakács
 Fodor Sándor (?) "Neti Sanyika", erdélyi roma prímás